Heiligenberg kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Heiligenberg, Bas-Rhin, kommun, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Heiligenberg – kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Österrike 

 Heiligenberg (Oberösterreich), kommun i Oberösterreich,